Haasiidae är en familj av mångfotingar. Haasiidae ingår i ordningen vinterdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Haasiidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Haasiidae